est une expression anglaise signifiant « tout est bien qui finit bien ».

 peut désigner :
 All's Well That Ends Well, titre original de Tout est bien qui finit bien, comédie de William Shakespeare, écrite probablement entre 1601 et 1608 ;
 , album de Chiodos sorti le  ;
 , album de Man sorti le  ;
 All's Well That Ends Well, album de Steve Lukather sorti le .